Макрон — діакритичний знак, який зображується як риса зверху над символом, значно рідше — під ним.
 Макрон (вазописець) — давньогрецький художник, працював в Афінах близько 490—480 років до н. е.
 Квінт Невій Корд Суторій Макрон (*Quintus Naevius Sutorius Macro, 21 до н. е. —38) — державний діяч Римської імперії.
 Бріджит Макрон, при народженні Троньо, у першому шлюбі Озьєр (нар. 13 квітня 1953, Ам'єн, Франція[1]) — вчителька середньої школи та дружина французького політика Еманюеля Макрона[2].
 Еманюель Макрон (фр. Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron; нар. 21 грудня 1977, Ам'єн) — французький політик, колишній інвестиційний банкір.